Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na sześć grup, w których znalazły się po 4 zespoły.

Do grupy D trafiły reprezentacje Argentyny, Meksyku, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji.

Mecze w grupie D rozegrane zostały pomiędzy 25 a 27 września w PalaCalafiore w Reggio di Calabria.

Tabela

Mecze

Wenezuela – Argentyna 
Sobota, 25 września 2010
17:01 (UTC+2) – PalaCalafiore, Reggio di Calabria – Widzów: 1 500Czas trwania meczu: 80 minut

Stany Zjednoczone – Meksyk 
Sobota, 25 września 2010
17:01 (UTC+2) – PalaCalafiore, Reggio di Calabria – Widzów: 1 500Czas trwania meczu: 80 minut

Argentyna – Meksyk 
Niedziela, 26 września 2010
17:05 (UTC+2) – PalaCalafiore, Reggio di Calabria – Widzów: 3 800Czas trwania meczu: 103 minuty

Wenezuela – Stany Zjednoczone 
Niedziela, 26 września 2010
21:05 (UTC+2) – PalaCalafiore, Reggio di Calabria – Widzów: 3 400Czas trwania meczu: 83 minuty

Meksyk – Wenezuela 
Poniedziałek, 27 września 2010
17:05 (UTC+2) – PalaCalafiore, Reggio di Calabria – Widzów: 2 900
Czas trwania meczu: 86 minut

Stany Zjednoczone – Argentyna 
Poniedziałek, 27 września 2010
21:05 (UTC+2) – PalaCalafiore, Reggio di Calabria – Widzów: 4 600
Czas trwania meczu: 130 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010